Ganzert ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Ganzert (* 1961), deutscher Filmproduzent
 Joachim Ganzert (* 1948), deutscher Architekt, Bauhistoriker und Autor
 Richard Joseph Ganzert (1928–1987), US-amerikanischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Gansert
 Gantzert
 Ganzer